Словио е писмен и говорим конструиран славянски език, създаден от словака Марк Хучко, публикуван през 2001 година в интернет. Словио е международен спомагателен език създаден, за да помогне на говорещите славянски езици да комуникират помежду си.

Думата словио идва от праславянската дума слово, която е запазена в подобна форма на български, хърватски, сръбски, македонски, босненски, чешки, словашки, полски, руски и украински.

Към декември 2005 г. езикът словио съдържа 33 000 словосъчетания.

Азбука 
Словио може да се пише и на кирилица, и на латиница.

{| class="toccolours" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center; margin: 0 0 1em 1em; width: 30%; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: right"

! colspan=2 | латиница
! colspan=2 | кирилица
! звучи като...
|-
|A||a||А||а||
|-
|B||b||Б||б||
|-
|C||c||Ц||ц||ц църква
|-
|Cx||cx||Ч||ч||ч чай
|-
|D||d||Д||д||
|-
|E||e||Е||е||
|-
|F||f||Ф||ф||
|-
|G||g||Г||г||г геврек
|-
|Gx||gx||ДЖ||дж||дж джапанка
|-
|H||h||Х||х||х хотел
|-
|I||i||И||и||
|-
|J||j||Й||й||й койот
|-
|K||k||К||к||
|-
|L||l||Л||л||
|-
|M||m||М||м||
|-
|N||n||Н||н||
|-
|O||o||О||о||
|-
|P||p||П||п||
|-
|R||r||Р||р||р риба
|-
|S||s||С||с||с сапун
|-
|Sx||sx||Ш||ш||ш шапка
|-
|T||t||Т||т||
|-
|U||u||У||у||
|-
|V||v||В||в||
|-
|Z||z||З||з||з знаме
|-
|Zx||zx||Ж||ж||ж жена
|-
|W||w||Ъ||ъ||
|-
|Q||q||Ь||ь||
|-
|Ju||ju||Ю||ю||
|-
|Ja||ja||Я||я||
|-
|}

Други букви по избор са:

{| class="toccolours" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center; margin: 0 0 1em 1em; width: 30%; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: right"

! colspan=2 | латиница
! colspan=2 | кирилица
! звучи като...
|-
|Hq||hq|| || ||х хотел
|-
|Hx||hx|| || ||испанско х (кратко, наричано и придиханно)
|-
|X||x||Кс||кс||кс ксенофоб
|-
|Wx||wx||(рус. Щ)(бълг. Шч)|||| кошче
|-
|Sxt||sxt||Щ||щ||щ щастие
|-
|}

Примерен текст на словио 
На кирилица: Словио ес новю межународю язика ктор разумиют чтирсто милион лудис на целою земла. Учийте Словио тпер!

На латиница: Slovio es novju mezxunarodju jazika ktor razumijut cxtirsto milion ludis na celoju zemla. Ucxijte Slovio tper!

Превод на български език: Словио е новият международен език, който се разбира от четиристотин милиона люде (души) по цялата земя. Учете словио сега!

Превод на украински език: Словіо – нова міжнародна мова, яку розуміють чотириста мільйонів людей на всій землі. Вчіть Словіо тепер!

Превод на руски език: Словио – новый международный язык, который понимают четыреста миллионов людей на всей земле. Учите Словио теперь!

Превод на полски език: Slovio jest nowym międzynarodowym językiem, który rozumie czterysta milionów ludzi na całej Ziemi. Uczcie się slovio teraz!

Източници

Вижте също 
 Славянски езици
 Новославянски език
 Междуславянски език

Външни препратки 
 Официална страница на Словио
 Списък на думи на Свадеш: сравнявайки словио, полски, руски, чешки, български и беларуски

Изкуствени езици
Славянски езици
Панславизъм